Roadmap (carta stradale in lingua inglese) può riferirsi a:

 Roadmap  – piano per lo sviluppo di una tecnologia
 Road map for peace  – piano per risolvere il conflitto israelo-palestinese

Pagine correlate 

 Timeline